Ива́н Степа́нович Пано́в:
 Панов, Иван Степанович (1844—1883) — русский художник-иллюстратор.
 Панов, Иван Степанович (1899—1942) — советский писатель; участник ВОВ.